Esta é uma lista de municípios do Rio Grande do Norte por população segundo o censo de 1970. Nesse ano o estado possuía um total de 150 municípios.

RN 1970
Pop 1970